triangulacja (geodezja)
 triangulacja (grafika komputerowa)
 triangulacja (psychologia)
 triangulacja (matematyka)
 triangulacja (socjologia)
 triangulacja (sensoryka)
 Triangulacja Delone